Der Scottish League Cup wurde 1963/64 zum 18. Mal ausgespielt. Der schottische Fußball-Ligapokal, der unter den Teilnehmern der Scottish Football League ausgetragen wurde, begann am 10. August 1963 und endete mit dem Finale am 26. Oktober 1963 im Hampden Park von Glasgow. Als Titelverteidiger startete Heart of Midlothian in den Wettbewerb das sich im Vorjahresfinale gegen den FC Kilmarnock durchgesetzt hatte. Im diesjährigen Endspiel trafen die Glasgow Rangers auf den Zweitligisten Greenock Morton. Die Rangers erreichten zum siebten Mal das Endspiel im Ligapokal nach 1947, 1949, 1952, 1958, 1961 und 1962. Morton erreichte zum bisher einzigen Mal in der Vereinsgeschichte das Finale im Ligapokal. Die Rangers gewannen das Finale mit 5:0 und holten zum fünften Mal den Titel. Einen Treffer erzielte dabei Alex Willoughby, vier weitere Jim Forrest. Es war nach einem 7:1 zwischen Celtic Glasgow  und den Rangers aus dem Jahr 1958 der zweithöchste Finalsieg. In der Saison 1963/64 gewannen die Rangers zudem ihre 34. schottische Meisterschaft in der Vereinsgeschichte. Das Finale im Pokal gewannen die Rangers ebenfalls. Damit holten sie nach 1949 zum zweiten Mal das Triple in Schottland. Morton wurde in der gleichen Saison Zweitligameister.

Gruppenphase

Gruppe 1 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 10. und 31. August 1963.

Gruppe 2 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 10. und 31. August 1963.

Gruppe 3 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 10. und 31. August 1963.

Gruppe 4 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 10. und 31. August 1963.

Gruppe 5 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 10. und 31. August 1963.

Gruppe 6 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 10. und 31. August 1963.

Gruppe 7 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 10. und 31. August 1963.

Gruppe 8 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 10. und 31. August 1963.

Gruppe 9 
Ausgetragen wurden die Begegnungen zwischen dem 10. und 31. August 1963.

Supplementary Round 
Ausgetragen wurde die Extrarunde am 2. und 4. September 1963.

|}

Viertelfinale 
Ausgetragen wurden die Hinspiele am 11. September 1963. Die Rückspiele fanden am 18. September 1963 statt.

|}

Halbfinale 
Ausgetragen wurden die Spiele am 2. und 7. Oktober 1963. Das Wiederholungsspiel fand am 14. Oktober 1963 statt.

|}

Wiederholungsspiel 

|}

Finale

Weblinks 
 Offizielle Webseite
 Scottish League Cup 1963/64 bei statto.com

Einzelnachweise 

1963/64
Fußballsaison 1963/64